Orneta – drugi album studyjny z muzyką elektroniczną polskiej grupy Kamp!. Został wydany kilka godzin po jego ogłoszeniu, tj. 23 października 2015 w ramach własnego wydawnictwa Brennnessel (numer katalogowy BRN033). Płytę promują single: „No Need to Be Kind” oraz „Dorian”.

Lista utworów

Nagrody i wyróżnienia 
 „Najlepsze polskie płyty 2015 roku” według muzycznego portalu BrandNewAnthem.pl: miejsce 4.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Kamp!